Wing puede referirse a:

Personas
Wing (Cantante) cantante neozelandesa de diversos estilos.
Lorna Wing  psiquiatra inglesa.
Arthur Wing Pinero actor, dramaturgo y director teatral británico.

Deporte
Wing, posición de rugby.
Wing, o extremo, posición de fútbol.
Wing Tsun sistema de defensa personal perteneciente a las artes marciales chinas.
Wing Chun el arte marcial chino más famoso.
Detroit Red Wings equipo estadounidense profesional de hockey sobre hielo.

Entretenimiento

Televisión
The West Wing también conocida como Ala Oeste, serie americana.
Gundam Wing serie anime japonesa.
Wing personaje del anime y manga Hunter × Hunter.

Cine
X-Wing caza estelar del mundo ficticio de Star Wars
Alas (película) también conocida como Wings en el idioma original.

Música
Little Wing canción escrita por Jimi Hendrix.
Wings (banda) grupo musical inglesa de rock formado tras la separación de The Beatles por Paul McCartney y otros componentes.

Videojuegos
Star Wars: X-Wing el primer videojuego de simulación espacial inspirado en la franquicia de Star Wars.
Star Wars: X-Wing Alliance, videojuego para ordenador personal.
Zero Wing, videojuego arcade matamarcianos

Informática
WinG, una interfaz de Windows en informática.
Wings 3D programa de modelo libre 3D.

Lugares
Condado de Crow Wing, condado en el estado estadounidense de Minnesota.
Wing (Buckinghamshire), localidad del condado de Buckinghamshire, en Inglaterra (Reino Unido).
Wing (Dakota del Norte), localidad del estado estadounidense de Dakota del Norte.

Otros
Buffalo wings, alitas de pollo tradicionales de Búfalo, Nueva York.